Махматали Бабаев (; 1891 год — 1977 год, Таджикская ССР) — звеньевой колхоза «1 мая» Гиссарского района Сталинабадской области, Таджикская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1891 году в крестьянской семье в одном из сельских населённых пунктов современного Турсунзадевского района. Трудился пастухом. Был активным участником борьбы против басмачей, участвовал в крестьянском движении «Кумчи» (Қумчӣ). В начале 1930-х годов вступил в колхоз имени Тельмана (позднее — «Коммунизм», имени 1-го мая) Гиссарского района. В 1934 году назначен звеньевым хлопководческого звена.

В 1947 году звено под руководством Махатмали Бабаева собрало высокий урожай хлопка-сырца. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1948 года «за получение высокого урожая хлопка при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Трудился в колхозе имени 1-го мая до выхода на пенсию в 1961 году.

Дата смерти не установлена.

Литература 
 Бобоев Маҳмадалӣ // Асос — Боз. — Д. : СИЭМТ, 2013. — (Энсиклопедияи Миллии Тоҷик : [тахм. 25 ҷ.] / сармуҳаррир Н. Амиршоҳӣ ; 2011—2017, ҷ. 2). — ISBN 978-99947-33-52-4.
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — 181 с.